Владимир Политковский: Владимир Гаврилович Политковский (1807—1867) — российский военачальник.
 Владимир Михайлович Политковский (1892—1984) — российский певец.